Le Glasgow City Ladies Football Club est un club écossais de football féminin fondé en 1998. Avec 15 titres de championnes d'Écosse, c'est le club le plus titré du pays.

Histoire

Palmarès 

 Championnat d'Écosse féminin : 
 Champion (15) : 2004-2005, 2007-2008, 2008-2009, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020-2021
 Vice-champion (5) : 2001, 2002, 2004, 2006, 2007, 2021-2022

 Coupe d'Écosse féminine : 
 Vainqueur (9) : 2004, 2006, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2019
 Finaliste (4) : 2002, 2007, 2016 et 2017

 Premier League Cup :
 Vainqueur (6) : 2008, 2009, 2012, 2013, 2014 et 2015
 Finaliste (5) : 2003, 2004, 2006, 2016, 2019 et 2022

Records 
 Plus grande victoire : 29-0 contre FC Kilmarnock, Mai 2010
 Plus grande défaite : 6-4 contre Hibernian Ladies, Juin 2007
 Meilleure buteuse : 170, Suzanne Lappin
 Plus grand nombre de buts en championnat : 42, Leanne Ross, 2010
 Plus grand nombre de buts sur une saison : 54, Leanne Ross, 2010
 Plus grand nombre de buts en un match : 12, Debbie McWhinnie contre Motherwell, Février 2004

Effectif 2021

Parcours en coupe d'Europe 
Glasgow City atteint les quarts de finale de la compétition en 2015 et en 2020, meilleure performance à ce jour dans la compétition pour un club écossais.

Voir aussi

Liens externes 
 Site officiel
 Profil sur UEFA.com

Notes et références 

Club féminin de football en Écosse
Club de football à Glasgow
Club de football fondé en 1998